Ле Тхи Фыонг Льен (, род. 18 октября 1979) — вьетнамская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Шахматная карьера 
Одна из сильнейших шахматисток Вьетнама рубежа XX—XXI вв.

Чемпионка Вьетнама 1999 г.

В составе сборной Вьетнама участница трёх шахматных олимпиад (1996, 2002 и 2004 гг.), командного чемпионата Азии 1999 г.

В 1994, 1997 и 1998 гг. представляла Вьетнам на юниорских чемпионатах мира (в категориях до 16 и до 20 лет соответственно).

Участница личных чемпионатов Азии 1998 и 2009 гг.

Бронзовый призёр чемпионата АСЕАН 2003 г.

В 2003 г. принимала участие в зональном турнире.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Ле Тхи Фыонг Льен на шахматных олимпиадах
 Выступления Ле Тхи Фыонг Льен в чемпионатах мира среди девушек
 Выступления Ле Тхи Фыонг Льен в личных чемпионатах Азии среди женщин
 Выступления Ле Тхи Фыонг Льен в командных чемпионатах Азии среди женщин

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин
Участницы командных чемпионатов Азии по шахматам